La Due Giorni per Alessandro Bolis è una serie di corse in linea di ciclismo su strada maschile che si tengono ogni marzo a San Pietro in Gu, in Italia. Dal 2022 comprende due gare: il Ciclismoweb Criterium e il Cycle Italia Criterium, oltre a una classifica combinata.

Albo d'oro

Ciclismoweb Criterium 

Aggiornato all'edizione 2023.

Cycle Italia Criterium 

Aggiornato all'edizione 2023.

Super combinata 
Aggiornato all'edizione 2023.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale
 

Competizioni ciclistiche italiane
Ciclismo in Veneto